est un des personnages de Battle Royale, un roman japonais de Kōshun Takami adapté par la suite en manga et en film. Il fait partie de la classe de  B du collège municipal de Shiroiwa (préfecture de Kagawa) qui participe au « Programme », un jeu qui les oblige à s'entretuer. Il est référence comme le garçon 19.

Mimura est, avec Mitsuko Sôma, le personnage préféré de Kōshun Takami, l’auteur de Battle Royale : selon lui, ce sont les deux personnages qu’il a « le mieux réussi à dépeindre ». Personnage populaire, sa mort a suscité de nombreuses réactions d’incompréhension et de déception des lecteurs.

Dans le film 
Dans le film, Shinji Mimura est interprété par Takashi Tsukamoto. Dès le début du jeu, il avait l'intention de déjouer les plans du gouvernement en voulant désactiver les colliers et zones interdites avec l'aide de Yutaka Seto et Seita lijima.

À l'aide d'un moteur, il pouvait avoir de l'électricité. Avec des portables et un ordinateur sans doute trouvés sur l'île, il pouvait donc pirater un système informatique. C'est un génie de l'informatique, cela grâce à son oncle. 

Vers la fin du film, Mimura réussit à pirater les ordinateurs en liaison avec le jeu. Pendant ce temps, ses deux camarades ont fini les préparatifs que leur a demandé Mimura. Plus tôt, il leur avait demandé de chercher cinq ingrédients (charbon de bois, engrais, herbicides, souffre et gasoil). Ils ont créé grâce à cela des cocktails Molotov et autres explosifs. Le temps de les préparer sur une camionnette que Kazuo Kiriyama apparaît et tue Séto et Iijima. N'ayant plus le choix, il fait exploser la camionnette, il meurt, mais blesse Kiriyama. Il avait comme arme un Beretta M92F.

Dans le manga et le roman 
Avant que le jeu commence, c'est lui qui intervient devant Shuya après que Yoshitoki Kuninobu ait été tué, évitant le pire. En gardant toujours son sang-froid, il réussit à convaincre le professeur à revenir au calme. Il a tenté de demander de l'aide pour Noriko Nakagawa blessée à la jambe au professeur, Mimura finit par renoncer pour sauver Noriko.

Dans le jeu, il trouvera Séto affolé et l'amène dans son abri. Ils feront équipe jusqu'au bout pour tenter de désactiver les colliers et de faire exploser l'école où se situe le professeur et les militaires ainsi que les ordinateurs (surtout). Le procédé est digne d'un génie, même avec les maladresses de Séto qui n'a pas dormi depuis un moment. La zone où se trouve l'école étant interdite, Mimura tentera de faire passer la bombe par les airs. Avec des sacs de poubelles, de l'hélium et une longue corde trouvés, ils pouvaient y croire. S'ils réussissaient, ils allaient tous les deux partir par la mer, la marée étant à leur faveur grâce à la pleine lune. Mimura avait tout préparé, il voulait envoyer des faux SOS avec son talkie-walkie afin de tromper la vigilance des gardes. Ensuite il fallait trouver un bateau; Mimura savait les conduire grâce à son oncle. Arrivé à terre, ils avaient le choix entre prendre un train de marchandise ou de voler une voiture, avec son Beretta M92F, c'était possible.

Tout aurait bien marché s'il y avait pas eu l'apparition d'Iijima premièrement quand Mimura et Séto sortent du hangar. Ce dernier meurt à coups de pistolet par Mimura (qui n'avait pas confiance en lui, mais Iijima a insisté afin de les rejoindre...), ce qui attirera Kiriyama qui tue Séto et blesse gravement Mimura. Ce dernier part se cacher dans un bâtiment. Mimura tente d'attirer Kiriyama vers l'intérieur afin de déclencher la bombe. Il réussit, mais Kiriyama s'en sort et tue Mimura qui était à moitié mort. Dans le manga, il a néanmoins le temps de graver un message à l'intention de Nanahara avant de mourir. Il restait une balle dans son arme, qui servira à Nanahara pour tuer Kiriyama.

Plus d'infos 

Son oncle était un opposant au gouvernement, il a passé sa vie à tenter de le renverser. C'est lui qui a appris à Mimura de garder son sang-froid dans toutes les situations. C'est également lui qui lui a appris les techniques de l'informatique. Son oncle meurt foudroyé en changeant une ampoule. Du moins, c'est la version officielle. Mimura pense que c'est le gouvernement qui a fini par l'avoir. Il reçoit de la femme de son oncle un détonateur que Mimura portera autour de son cou. Dans le manga, lors des funérailles de son oncle, il prend la boucle d'oreille du défunt et la porte aussitôt en guise de symbole. 

Mimura était un roi du basket, personne ne pouvait le dépasser. Il était très bon en sport, il avait beaucoup de succès auprès des filles. Il sortait avec plusieurs mais sans connaître le vrai amour. Mimura signifie "les trois villages". Son surnom était      'The third man' ou 'le troisième homme' en référence à son nom et sa position sur un terrain de basket ball (ailier, ce qui correspond au poste 3).Dans le roman, on nous dit que son surnom 'le Troisième Homme' lui vient du fait que lors d'un match de basket, il était le remplaçant du remplaçant.

Il a une petite sœur et c'était un gaucher.

Références

Personnage de Battle Royale
Joueur de basket-ball de fiction

en:List of Battle Royale characters#Shinji Mimura